Niemcy:
 Berlin-Pankow – dzielnica Berlina
 Berlin-Pankow – stacja kolejowa w Berlinie

Zobacz też:
 Pankow